A Day at the Races steht für:

 A Day at the Races (Album), Album der Rockband Queen (1976)
 A Day at the Races, Originaltitel des Films Die Marx Brothers: Ein Tag beim Rennen (1937)